parola inglese per turismo
Tourism, album dei Roxette
Tourism, album dei Leftfield

Pagine correlate
Turismo (disambigua)
Tourismo